Samuel Bode Miller (IPA ), ameriški alpski smučar, * 12. oktober 1977, Easton, New Hampshire, ZDA.

Leta 2005 je postal prvi Američan po 22 letih osvojil skupni seštevek svetovnega pokala, po Philu Mahru in Tamari McKinney leta 1983. Do sezone 2005 mu je uspelo zmagati v vseh petih disciplinah.  Na večni lestvici si po številu osvojenih zlatih medalj na svetovnih prvenstvih deli prvo mesto z  Mahrom, ki je prav tako osvojil 4 zlate medalje. V sezoni 2007/08 je ponovno osvojil veliki kristalni globus, najboljšega v sezoni.

Zanimivosti 
 Doslej je nastopil na 125-ih slalomih za svetovni pokal in od teh je na 88-ih odstopil.

Zmage 
Skupno je Miller osvojil 33 zmag (8 v smuku, 5 v superveleslalomu, 9 v veleslalomu, 5 v slalomu in 6 v kombinaciji)

Sklici

Zunanje povezave 

 
 
 

Ameriški alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za ZDA
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1998
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2002
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014